Пётр Павлович Парфенов (1901, слобода Пушкарная, Курская губерния — 1973, Москва?) — советский хозяйственный деятель, директор Харьковского и Алтайского тракторного заводов. Кандидат в члены ЦК КП(б)У в мае 1940 — январе 1949 г. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Биография 
Родился в семье железнодорожника. Окончил городское училище и единую трудовую школу (бывшую эвакуированную Слуцкую гимназию) в Белгороде. В 1920—1923 годах — студент Харьковского технологического института.

В 1923—1925 годы работал на Харьковском паровозостроительном заводе техником-конструктором, конструктором. В 1925—1926 годах служил в Красной армии, командир взвода связи.

В 1926—1939 годы продолжал работать на Харьковском паровозостроительном заводе: 
 механик, заместитель начальника кузнечного цеха, 
 с 1930 — начальник кузнечного отдела, 
 с 1937 — заместитель директора, главный инженер; 
 с марта 1938 по октябрь 1939 — директор завода. 

В 1971 году вступил в ВКП(б).

С 23 октября 1939 по 1942 год — директор Харьковского тракторного завода имени Серго Орджоникидзе. С началом время Великой Отечественной войны занимался эвакуацией завода в Алтайский край.

В январе 1942 — августе 1946 г. — первый директор Алтайского тракторного завода (г. Рубцовск Алтайского края).
Начальник Главтракторопрома (1946–1948).
С 22 августа 1946 года — заместитель министра сельскохозяйственного машиностроения СССР, затем — заведующий сектором Государственного комитета по труда и заработной платы СССР.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (26.3.1935)
 2 ордена Ленина (1944) (1948)
 Сталинская премия II ст. (1950)

Примечания

Источники 
 
 

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Директора Харьковского тракторного завода
Персоналии:Завод имени Малышева
Персоналии:Рубцовск
Заместители министров СССР